Karel De Wolf (componist)
 Karel De Wolf (volkskundige)